Echegoyen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eva Lopez Echegoyen (* 1960), deutsche Filmeditorin
 Támara Echegoyen (* 1984), spanische Seglerin